Okręty US Navy o nazwie USS "Pulaski", na cześć Kazimierza Pułaskiego
 USS "Pulaski" – bocznokołowiec należący do US Navy
 USS "Casimir Pulaski" (SSBN-633) – okręt podwodny typu James Madison
Okręty nazwane na cześć miejsc noszących imię Pułaskiego:
 USS "Pulaski County" (LST-1088) – okręt desantowy do przewozu czołgów
Zobacz też: inne znaczenia słowa "Pułaski" i "Pulaski"

Pulaski